Municipio de Crawford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Crawford (condado de Washington, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Crawford (condado de Yell, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Crawford (condado de Currituck, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Currituck.
 Municipio de Crawford (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Slope.
 Municipio de Crawford (condado de Madison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Crawford (condado de Washington, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Crawford (condado de Cherokee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Crawford (condado de Crawford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Crawford (condado de Buchanan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Crawford (condado de Osage, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Osage.
 Municipio de Crawford (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.
 Municipio de Crawford (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.
 Municipio de Crawford (condado de Wyandot, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wyandot.
 Municipio de Crawford (condado de Clinton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clinton.